Bondade
Boa - gênero de serpentes
Ou ainda:
Boa Esporte Clube - Clube de futebol de Minas Gerais
Bôa - banda britânica de rock alternativo
BoA Kwon - cantora sul-coreana
BoA (álbum) - álbum da cantora sul-coreana BoA
Boliviana de Aviación - companhia aérea da Bolívia

Desambiguação